Ghiacciaio Fox – ghiacciaio antartico nella Terra di Wilkes.
 Ghiacciaio Fox – ghiacciaio neozelandese.